Cambio de piel – telenovela venezuelana 
Cambio de piel – album di Alejandra Guzmán del 1996
Cambio de piel – singolo di Marc Anthony del 2013
Cambio de piel – album di Bebe del 2015